Seznam polkov z zaporedno številko 120.

Seznam 
 Pehotni
 120. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 120. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 120. strelski polk (ZSSR)
 120. pehotni polk (Wehrmacht)
 120. grenadirski polk (Wehrmacht)
 120. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 120. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 120. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 120. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 120. artilerijski polk (Wehrmacht)
 120. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi